Uhm ist der Familienname folgender Personen:
 Peter van Uhm (* 1955), niederländischer General
 Uhm Ji-won (* 1977), südkoreanische Schauspielerin
 Uhm Jung-hwa (* 1969), südkoreanische Popsängerin und Schauspielerin

UHM steht als Abkürzung für:
 University of Hawaiʻi at Mānoa, staatliche Universität in Mānoa, Hawaii, Vereinigte Staaten
 Ultra High Modulus, Grad für die Zähigkeit von Kohlenstofffasern

UHM